Vitichi (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Vitichi (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente